Hipparchia triocellata är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1903. Hipparchia triocellata ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
triocellata